Зарубежное военное обозрение — ежемесячный информационно-аналитический иллюстрированный журнал Министерства обороны Российской Федерации (издательство «Красная звезда»), издающийся с декабря 1921 года.

Сначала журнал назывался «Военный зарубежник» — орган Отдела иностранной военной печати при Военной академии РККА, издававшийся с 1921 по 1973 год со значительными перерывами.

Советский период 
Первый номер «Военного зарубежника» был издан в 1921 году, но в 1926 году в результате военной реформы его выпуск был приостановлен. Вновь он стал выходить в 1931 году, но в 1941 году выпуск журнала был «признан нецелесообразным … в рамках кампании по демонстрации миролюбивых намерений СССР».

Издательство «Красная звезда» возобновило выпуск журнала только в 1956 году в качестве журнала Министерства обороны СССР (МО СССР).

Журнал входил в «Перечень сведений, запрещенных к опубликованию в открытой печати, в передачах по радио и телевидению», о нём запрещено было упоминать в открытой печати, ссылаться на него могли только в таких же засекреченных документах и публикациях для служебного пользования, ознакомиться с архивом журнала можно было только в спецхране при наличии соответствующего оформленного допуска.

12 ноября 1981 года секретным указом президиума Верховного совета СССР журнал был награждён орденом Красной Звезды с вручением редакции Боевого знамени «за воспитание воинов в духе постоянной бдительности и высокой боевой готовности, а также мобилизации их на защиту Родины».

Российский военный журнал 
С 1991 года журнал издаётся Минобороны России.

С начала 2000-х годов редакция «Зарубежного военного обозрения» предприняла усилия по улучшению как содержания, так и его полиграфического оформления. В 2003 году в журнале появились такие новые рубрики как «Кризисы, конфликты, войны», «XXI век: новые концепции, технологии, исследования, разработки», «На полигонах мира» и другие.

Также был увеличен и объём журнала. С 2010 года «по договоренности с издательским домом „Красная звезда“» он выходит на 112 полосах в полном цвете.

На начало 2010-х годов тираж журнала составлял около 9000 экземпляров; редакции также «удалось не потерять своих постоянных читателей».

В 2000-х годах «издание неоднократно отмечалось высшим знаком отличия „Золотой фонд прессы“ на профессиональных международных выставках „Пресса“».

Главные редакторы 
 Фёдор Александрович Феденко, генерал-лейтенант КГБ, заместитель Начальника ГРУ Генерального штаба Вооружённых сил СССР
 Виктор Иванович Завалейков, капитан 1 ранга
 Иван Александрович Мальцев, полковник запаса

Цена за № (год) 
 0,3 рубля (1973);
 0,5 руб. (1975);
 0,7 руб. (1982);
 1—2 руб. (1991);
 ≈ 250 руб. (2015).

Примечания

Ссылки 
 «Зарубежное военное обозрение»  Красная звезда
 «Зарубежное военное обозрение» Роспечать
 «Зарубежное военное обозрение»  sc.mil.ru
 «Зарубежное военное обозрение»  zhurnalov.net
 «Зарубежному военному обозрению» — 80 юбилей , Независимое военное обозрение, 2001-12-14
 
 «Военный зарубежник»  Библиотека Царское Село, довоенные издания.

Военные журналы СССР
Военные журналы России